Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorek na melbournském Australian Open 2014 byl chorvatsko-kanadský pár Ana Konjuhová a Carol Zhaová, jehož členky se rozhodly startovat v seniorské části turnaje.

Roli favoritek potvrdila nejvýše nasazená ukrajinsko-ruská dvojice Angelina Kalininová a Jelizaveta Kuličkovová, která ve finále přehrála britsko-srbské turnajové dvojky Katie Boulterovou se Ivanu Jorovićovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Pro obě hráčky znamenalo vítězství první grandslamový titul.

Každá z vítězek si do juniorského žebříčku připsala 270 bodů.

Nasazení hráčů 
  'Angelina Kalininová /  Jelizaveta Kuličkovová (vítězky)
  Katie Boulterová /  Ivana Jorovićová (finále)
  Xu Shilin /  You Xiaodi (2. kolo)
  Anastasia Komardinová /  Nina Stojanovićová (semifinále)
  Fanny Stollárová /  Isabelle Wallaceová (čtvrtfinále)
  Kamonwan Buayamová /  Sara Tomicová (2. kolo)
  Michaela Gordonová /  Katrine Steffensenová (2. kolo)
  Priscilla Honová /  Jil Belen Teichmannová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014